Fantasy of Flight est un musée de l'aéronautique qui a opéré entre 1995 et 2014 à Polk City en Floride aux États-Unis.

Histoire 

Ce musée a été fondé par le pilote américain champion de voltige aérienne Kermit Weeks, pour exposer la collection d'avions personnelle de son ancien musée Weeks Air Museum de Miami, fondé en 1985, et gravement endommagée par l'ouragan Andrew de 1992.

Ce nouveau musée (à 30 km du parc d’attraction Walt Disney World) était hébergé dans deux hangars « nord » et « sud », au bord de l’autoroute Interstate 4, d'un tarmac et de deux pistes en herbe de l'aérodrome Orlampa, et d'hydroaéroports d'hydravions des lac Agnès et lac Mattie, avec un atelier de maintenance, une salle de conférence, et un restaurant-bar des aviateurs Art déco années 1930 Compass Rose Diner (la rose des vents). 

Le musée a exposé une importante collection de plus de 150 avions et hélicoptères, quelques voitures, objets, et des environnements muséographiques, avec de nombreuses animations et baptêmes de l'air.  

En 2022, il reste ouvert pour des événements d'entreprise.

Vues du musée

Exemples d'avions exposés

Notes et références

Voir aussi 

 Liste des musées en Floride
 Liste des musées aéronautiques

Liens externes 

 
 
 
 .

Musée en Floride
Musée aéronautique aux États-Unis
Musée fondé en 1995
Hydroaéroport